Влади́мир Атаманю́к:
 Атаманюк, Владимир Иванович (род. 1943) — приднестровский военный деятель.
 Атаманюк, Владимир Михайлович (род. 1955) —  советский и украинский футболист и тренер.